Le tramway de Novopolotsk est un réseau de tramway à traction électrique desservant la ville de Novopolotsk, en Biélorussie. Il a été mis en service le , et comporte une unique ligne.

Réseau actuel

Aperçu général

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Novopolotsk
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

  UrbanRail.Net – Novopolotsk

Novopolotsk